

Persone 
 Cornelius Van de Ven – vescovo cattolico statunitense di origine olandese
 Kirsten van de Ven – ex calciatrice olandese, attaccante
 Micky van de Ven – calciatore olandese, difensore
 Monique van de Ven – attrice e regista olandese
 Ton van de Ven – stilista industriale olandese

Pagine correlate 
 Ven